Edward Acheson peut désigner : 
 Edward Goodrich Acheson (1856-1931), chimiste américain ;
  (1858–1934), évêque du diocèse épiscopal du Connecticut.